Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Moorilla International 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 9. bis 11. Januar 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Hobart